Schreibmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Schreibmüller (* 1983), deutscher Internetaktivist
 Hermann Schreibmüller (1874–1956), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker